Ната́лья Бабу́рова:

 Бабурова, Наталья Григорьевна — директор Ярославского музыкального училища имени Л. В. Собинова, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Бабурова, Наталья Евгеньевна (род. 1972) — российский художник-ювелир.